Wilds ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Wilds (* 1946), britischer Automobilrennfahrer
 Tristan Wilds (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Wilds-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Wilts